

Sigle 
 Elettroneuralterapia
 Extreme Noise Terror – gruppo musicale britannico

Codici 
 ENT – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Eniwetak Island (Stati Uniti)

Letteratura 
 Ent – personaggi dell'universo immaginario ideato da J. R. R. Tolkien

Televisione 
 ENT – abbreviazione della serie televisiva Star Trek: Enterprise